Theo Klouwer (1947-2001), Nederlands drummer, speelde bij onder meer The Cats
Jan Klouwer (1962), Nederlands doelman; hij voetbalde voor FC Volendam, AZ Alkmaar en Telstar